Финал Кубка Англии по футболу 1920 года стал 45-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии, а также первым финалом Кубка Англии после завершения Первой мировой войны. 

В решающей игре встретились бирмингемский клуб «Астон Вилла» и клуб из Западного Йоркшира «Хаддерсфилд Таун». Матч состоялся 24 апреля 1920 года на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершился со счетом 1:0 в пользу «Астон Виллы» (решающий гол был забит в овертайме). Для бирмингемской команды эта победа стала шестой в Кубке Англии, что на тот момент было рекордным достижением.

Отчёт о матче

Путь к финалу

«Астон Вилла»

«Хаддерсфилд Таун»

Примечания

Ссылки 
 Обзор матча на сайте FA-CupFinals.co.uk 

1920
Кубок Англии 1920
Кубок Англии 1920
Футбол в Англии в сезоне 1919/1920
Футбол в Европе в 1920 году
События 24 апреля
Апрель 1920 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1920 год в Лондоне